David Frost  puede referirse a:

 Sir David Frost, (1939-2013) - periodista, comediante, personalidad mediática, presentador de televisión y escritor británico.
 El barón Frost, (1965) - diplomático y político británico.